Deltocephalinae — найбільша підродина цикадок, що налічує більше 6,5 тисяч видів, об'єднаних у майже 1 тисячу родів та 39 триб. Види поширені всесвітньо. Деякі цикадки цієї групи мають економічне значення як вектори, що переносять патогенів від одних сільськогосподарських культурних рослин до інших.

У 2013 році родину було розділено на 38 триб (деякі поділяються на підтриби):
 Acinopterini Oman, 1943
 Acostemmini Evans, 1972
 Arrugadini Linnavuori, 1965
 Athysanini Van Duzee, 1892
 Bahitini Zahniser & Dietrich, 2013
 Bonaspeiini Zahniser & Dietrich, 2013
 Chiasmini Distant, 1908
 Cicadulini Van Duzee, 1892
 Cochlorhinini Oman, 1943
 Deltocephalini Dallas, 1870
 Dorycephalini Oman, 1943
 Drabescini Ishihara, 1953
 Drabescina Ishihara, 1953
 Paraboloponina Ishihara, 1953
 Drakensbergenini Linnavuori, 1979
 Eupelicini Sahlberg, 1871
 Eupelicina Sahlberg, 1871
 Paradorydiina Evans, 1936
 Faltalini Zahniser & Dietrich, 2010
 Fieberiellini Wagner, 1951
 Goniagnathini Wagner, 1951
 Hecalini Distant, 1908
 Glossocratina Dmitriev, 2002
 Hecalina Distant, 1908
 Hypacostemmini Linnavuori & Al-Ne’amy, 1983
 Koebeliini Baker, 1897
 Grypotina Haupt, 1929
 Koebeliina Baker, 1897
 Limotettigini Baker, 1915
 Luheriini Linnavuori, 1959
 Macrostelini Kirkaldy, 1906
 Magnentiini Linnavuori, 1978
 Mukariini Distant, 1908
 Occinirvanini Evans, 1966
 Opsiini Emeljanov, 1962
 Achaeticina Emeljanov, 1962
 Circuliferina Emeljanov, 1962
 Eremophlepsiina Dmitriev, 2006
 Opsiina Emeljanov, 1962
 Paralimnini Distant, 1908
 Aglenina Dmitriev, 2004
 Paralimnina Distant, 1908
 Pendarini Dmitriev, 2009
 Penthimiini Kirschbaum, 1868
 Phlepsiini Zahniser & Dietrich, 2013
 Scaphoideini Oman, 1943
 Scaphytopiini Oman, 1943
 Selenocephalini Fieber, 1872
 Adamina Linnavuori & Al-Ne’amy, 1983
 Dwightlina McKamey, 2003
 Ianeirina Linnavuori, 1978
 Selenocephalina Fieber, 1872
 Stegelytrini Baker, 1915
 Stenometopiini Baker, 1923
 Tetartostylini Wagner, 1951
 Vartini Zahniser & Dietrich, 2013

Окремі роди 

 Aconurella
 Albicostella
 Alobaldia
 Amimenus
 Athysanella
 Athysanopsis
 Athysanus
 Austroasca
 Balclutha
 Bambusana
 Cicadula
 Colladonus
 Coulinus
 Ctenurella
 Deltocephalus
 Doratura
 Ederranus
 Elymana
 Eupelix
 Euscelis
 Goniagnathus
 Graphocraerus
 Hishimonus
 Hecalus
 Hardya
 Handianus
 Idiodonus
 Japananus
 Laburrus
 Macrosteles
 Macustus
 Mimotettix
 Neoaliturus
 Norva
 Ophiola
 Orientus
 Paluda
 Recilia
 Rhopalopyx
 Sagatus
 Scaphoideus
 Sonronius
 Streptanus
</div>

Примітки

Джерела 
 James N. Zahniser. Deltocephalinae 
 Zahniser, J. N., & Dietrich, C. H. (2008). Phylogeny of the leafhopper subfamily Deltocephalinae (Insecta: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) and related subfamilies based on morphology. Systematics and Biodiversity, 6(1), 1-24.

Цикадки
Підродини комах